Slivnitsa kan syfta på:

Bulgarien 

 Obsjtina Slivnitsa, kommun, Oblast Sofija, 
 Slivnitsa (ort), Oblast Sofija, Obsjtina Slivnitsa, 
 Slivnitsa (distrikt), Blagoevgrad, Obsjtina Kresna,